Wiesław Grochowski (1911-1994) – polski leśnik, członek PAN
 Wiesław Grochowski (ur. 1956) – polski waltornista i pedagog